Sint-Jan Berchmanscollege (Malle)
 Socialistische Jongelieden Bond
 Stichting Jeugdbelangen